Prager Straße steht für:

 Prager Straße (Bremerhaven)
 Prager Straße (Dresden), Einkaufsstraße in Dresden
 Prager Straße (Leipzig), Straße in Leipzig
 Prager Straße (Oberösterreich), Bundesstraße in Oberösterreich
 Prager Straße (Wien), Straße in Wien-Floridsdorf (21. Bezirk), siehe auch Donau Straße
 Prager Straße, ehemaliger Straßenteil in Wien-Landstraße beim Radetzkyplatz